Die Parlamentswahl in Frankreich fand am 12. und 19. Juni 2022 statt. In zwei Wahlgängen wurden die 577 Abgeordneten der 16. Nationalversammlung der Fünften Republik bestimmt. Zuvor wurde bei der Präsidentschaftswahl im April 2022 Emmanuel Macron als amtierender Präsident wiedergewählt.

Für Auslandsfranzosen, etwa in Deutschland, fand der erste Wahlgang bereits am 5. Juni statt. Die Stimme konnte im Vorfeld auch online abgegeben werden – eine Möglichkeit, die es bei der Präsidentschaftswahl nicht gibt.

Die Wahl endete mit starken Verlusten für den Staatspräsident Macron stützenden Parteienblock und war die erste seit 2002, in der die Partei des Präsidenten zusammen mit ihren Verbündeten nicht die absolute Mehrheit erhielt.

Wahlmodus 
Die Abgeordneten werden nach einem Mehrheitswahlrecht in zwei Wahlgängen gewählt. Im ersten Wahlgang ist ein Abgeordneter eines Wahlkreises gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht hat, sofern seine Stimmenzahl mindestens 25 % der Wahlberechtigten seines Wahlkreises entspricht. Sollte dieses Ziel kein Kandidat erreichen, so rücken diejenigen Kandidaten, die wenigstens die Stimmen von 12,5 % der Wahlberechtigten des Wahlkreises auf sich vereinigen konnten, in den zweiten Wahlgang vor; immer jedoch mindestens die beiden Kandidaten, die die meisten der abgegebenen Stimmen im ersten Wahlgang erzielen konnten. 

Im zweiten Wahlgang reicht die relative Mehrheit der Stimmen, um den Parlamentssitz des Wahlkreises zu gewinnen; alle anderen Stimmen bleiben unberücksichtigt. Der Mehrheitskandidat repräsentiert den Wahlkreis in seiner Gänze.

Dieser Wahlmodus ist der gleiche wie bei den Parlamentswahlen 2017 und 2012. François Hollande hatte bei seiner Kandidatur zur Präsidentschaft 2012 die Einführung der Verhältniswahl für künftige Parlamentswahlen versprochen, doch wurde dieses Vorhaben 2015 aufgegeben. Immer wieder wird eine Änderung des Wahlrechts in Frankreich diskutiert, um eine verbesserte Repräsentanz aller zur Wahl antretenden politischen Kräfte zu gewährleisten.

Ausgangslage 

Bei der Parlamentswahl in Frankreich 2017 erhielt La République en Marche (LREM) des kurz zuvor zum Staatspräsidenten gewählten Emmanuel Macron im ersten Wahlgang die meisten Stimmen, gefolgt von den Konservativen (Les Républicains, LR), den Rechtsextremen (Rassemblement National, RN) und den Linkspopulisten (La France insoumise, FI). Die bis dahin regierenden Sozialisten (Parti socialiste, PS) kamen auf Platz 5. Im zweiten Wahlgang errang LREM die absolute Mehrheit der Sitze im französischen Parlament (Nationalversammlung).

Seit 2002 hatte stets die Partei oder Gruppierung des neugewählten Präsidenten in den folgenden Parlamentswahlen die Mehrheit der Sitze, die er zur Umsetzung seiner Politik benötigte, gewonnen. Doch war es nach dem starken Abschneiden Marine Le Pens (RN) und Jean-Luc Mélenchons (FI) bei den Präsidentschaftswahlen im April 2022 fraglich, ob das von Macron geführte Wahlbündnis Ensemble citoyens auch die Mehrheit der Parlamentssitze bei den Wahlen im Juni 2022 gewinnen würde. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt hatte Macron 58,55 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten und wurde somit für eine zweite Amtszeit gewählt. Umfragen ergaben jedoch, dass 42 Prozent derer, die für ihn stimmten, dies vor allem taten, weil sie den Zugang zum Präsidentenamt für die im ersten Wahlgang Zweitplatzierte, Le Pen, blockieren wollten, und nicht, weil sie Macron für den besten Kandidaten hielten. 61 Prozent der Franzosen wünschten in den Tagen nach Macrons Sieg, die Mehrheit der am 12. und 19. Juni 2022 zu wählenden Volksvertreter in der Nationalversammlung möge aus Gegnern Macrons bestehen; demnach bevorzugte zu diesem Zeitpunkt die Mehrheit der Franzosen eine erneute Cohabitation, wie sie bereits in mehreren Phasen zwischen 1986 und 2002 bestand.

Laut Umfragen vor der Parlamentswahl 2022 sollte sich diese vor allem zwischen der Mitte (Parteienblock um Macron) und den beiden Polen links (Parteien um FI) und weit rechts der Mitte (RN) entscheiden. Um im Mehrheitswahlsystem bestehen zu können, schmiedete Jean-Luc Mélenchon (FI) Anfang Mai ein breites Bündnis mit den Grünen (Europe Écologie-Les Verts), der Sozialistischen Partei und der Kommunistischen Partei, das unter dem Namen Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) zur Wahl antrat. Mélenchon machte sich Hoffnungen, zum neuen Premierminister ernannt zu werden und eine linke Regierung unter Präsident Macron anführen zu können. Staatspräsident Macron schaltete sich am Ende des Wahlkampfes in die Debatte ein und mahnte die Franzosen, auf eine starke Regierung zu setzen, statt Experimente einzugehen; eine Cohabitation bedeute Instabilität in einer Zeit zunehmender Unsicherheit (Corona-Krise, russischer Überfall auf die Ukraine, Inflation) und erschwere notwendige Reformen.

Parteien und Bündnisse

Umfragen

Umfragen für den ersten Wahlgang 
Die nebenstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse repräsentativer Umfragen über das beabsichtigte Wahlverhalten der Franzosen. Sie lässt noch keine Rückschlüsse auf die Verteilung der Sitze im Parlament zu. Durch das Mehrheitswahlrecht kann die Sitzverteilung in der Nationalversammlung von den hier angezeigten Werten erheblich abweichen, da aus jedem Wahlkreis nur der Kandidat mit den meisten Stimmen als Abgeordneter in die Nationalversammlung einzieht, während alle anderen Wählerstimmen bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt sind.

Projektion der Sitzverteilung nach dem zweiten Wahlgang 
Die Verteilung der Mandate in der französischen Nationalversammlung sind Projektionen von Meinungsforschern anhand von repräsentativen Umfragen. Diese Projektionen sind Momentaufnahmen und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Sitzverteilung im Parlament zu.

Ergebnisse 

Die Wahlbeteiligung lag mit 47,5 Prozent in der ersten Runde und 46,2 Prozent in der zweiten Runde auf einem historischen Tiefstand.

Erster Wahlgang                                                                                                        
Im ersten Wahlgang konnten fünf Kandidaten direkt ihren Wahlkreis gewinnen.

Zweiter Wahlgang 

Sitzverteilung insgesamt nach Bündnissen und Parteien / offiziell und alternativ

In Folge der unterschiedlichen Kandidatenzuordnung hat Le Monde nach dem 2. Wahlgang auch eine unterschiedliche Gesamtsitzverteilung veröffentlicht, die sich von den offiziellen Zahlen des Innenministeriums oder TF1Info unterschieden:

Kontroverse um das Wahlresultat 
Seit 2001 werden alle Kandidaten durch das Innenministerium offiziell einer politischen Richtung (nuance) zugeordnet. Für Kandidaten größerer Parteien wird die Parteibezeichnung verwendet, für Kandidaten von Kleinparteien und Parteilose werden seither Sammelbezeichnungen wie „divers gauche“ (Diverse Linke) oder „divers droite“ (Diverse Rechte) verwendet. Dem vom Innenministerium veröffentlichten Wahlresultat (Stimmenanteile) liegt diese Einordnung zugrunde.

Ursprünglich sollten die Wahlresultate von Ensemble einheitlich zusammengefasst werden, während die Wähleranteile der NUPES-Mitgliedsparteien separat gezählt werden. NUPES-Vertreter befürchteten daher, dass Ensemble selbst im Fall eines NUPES-Wahlsiegs in der ersten Runde aufgrund der offiziellen Zählweise als Sieger wahrgenommen werden könnte, was sich negativ auf die eigene Mobilisierung in der Stichwahl auswirken könnte, und warfen dem Innenminister, Gérald Darmanin, Manipulation zugunsten der Regierungsallianz vor. NUPES klagte gegen die Entscheidung und bekam am 7. Juni 2022 vor dem Conseil d’État Recht, woraufhin das Innenministerium die NUPES-Kandidaten einheitlich zusammenfasste.

Am Wahlabend wurde die Kontroverse erneut befeuert, nachdem Ensemble die Wahl nach offiziellen Zahlen knapp vor NUPES gewonnen hatte. NUPES-Vertreter warfen dem Innenministerium vor, mehrere Kandidaten, die NUPES für sich reklamierte, den Divers gauche zugeordnet zu haben, und beanspruchten den Wahlsieg für sich. Jean-Luc Mélenchon warf Darmanin vor, die Zahlen „manipuliert“ zu haben, während Premierministerin Élisabeth Borne Mélenchon als „obersten Lügner“ bezeichnete. Le Monde publizierte ein abweichendes Wahlergebnis, wonach NUPES mit 26,1 % der Stimmen den ersten Platz erzielt hat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Frankreich Parlament
2022
Französische Geschichte (21. Jahrhundert)